Зеленчук:

Фамилия 
 Зеленчук, Валентин Степанович — советский и молдавский историк и этнолог.
 Зеленчук, Степан Спиридонович (1904—1978) — советский партийный деятель.

Населённые пункты 
 Зеленчук — хутор Краснодарского края России.
 Зеленчук — село Запорожской области Украины.
 Зеленчук Мостовой — хутор в Краснодарском крае.
 Малый Зеленчук — аул в Карачаево-Черкесии.

Реки 
 Большой Зеленчук — река на Кавказе, левый приток Кубани у Невинномысска (Карачаево-Черкесия, Отрадненский район Краснодарского края, Кочубеевский район Ставропольского края).
 Большой Зеленчук — водохранилище на реке Второй Зеленчук.
 Малый Зеленчук (верхний приток Кубани) — река на Кавказе, левый приток Кубани в Карачаево-Черкесии.
 Малый Зеленчук (нижний приток Кубани) — река на Кавказе, левый приток Кубани у Усть-Лабинска Краснодарского края.
 Второй Зеленчук — река, левый приток Кубани в Краснодарском крае.
 Средний Зеленчук — река, левый приток реки Второй Зеленчук в Краснодарском крае.

Таксоны 
 Зеленчук непарный () — вид кузнечиков
 Зеленчук жёлтый, или Зеленчук обыкновенный, или Яснотка зеленчуковая (, syn. Galeopsis galeobdolon) — цветковое растение. Если растение средней полосы России именуется в литературе «зеленчуком», обычно имеется в виду этот вид

См. также 
 Зеленчукская — станица в Карачаево-Черкесии.